G.I. – acronimo di origine varia ma che identifica(va) ogni soldato degli Stati Uniti d'America
 G.I. Blues – titolo di un album di Elvis Presley
 G.I. Joe – linea di giocattoli prodotta dalla statunitense Hasbro negli anni sessanta
 G.I. Joe - La vendetta – film del 2013 diretto da Jon Chu
 G.I. Joe - La nascita dei Cobra – film del 2009 diretto da Stephen Sommers
 G.I. Joe: Renegades – serie animata statunitense ispirata alla linea di action figure G.I. Joe della Hasbro
 G.I. Joe: The Movie – film d'animazione del 1987
 G.I. Joe: A Real American Hero – serie di action figure prodotta da Hassenfeld Brothers (in seguito Hasbro) a partire dal 1982 e serie di fumetti e cartoni animati ispirati ai personaggi della serie di action figure